Herald ist der Name folgender Personen:

 Earl S. Herald (1914–1973), US-amerikanischer Biologe, Taucher und Fernsehmoderator.
 Heinz Herald (1890–1964), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

Herald bezeichnet ferner:
 Hérald, französischer Automobilhersteller
 Herald (Computerspiel), Computerspiel des niederländischen Spieleentwicklers Wispfire
 Herald-Insel, isoliert liegende russische Insel rund 60 km östlich der Wrangelinsel in der Tschuktschensee
 Herald Square, Platz in New York City am Schneidepunkt des Broadways, der Avenue of the Americas (6th Avenue) und der 34. Straße
 Herald Sun Tour, australisches Etappenrennen für Radrennfahrer in Melbourne und dem Bundesstaat Victoria
 Triumph Herald, zweitüriger Kleinwagen, der 1959 von der Standard-Triumph Company vorgestellt wurde
 Handley Page Herald, zweimotoriges Verkehrsflugzeug des britischen Herstellers Handley Page
 Herald of Free Enterprise, inzwischen verschrottete Ärmelkanal-Fähre, bei deren Kentern 1987 knapp 200 Passagiere ums Leben kamen
 Herald Reef, Felsenriff im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Herald ist der Name folgender Publikationen:
 International Herald Tribune, englischsprachige internationale Tageszeitung
 New York Herald, auflagenstarke Zeitung mit Sitz in New York City, die zwischen 1835 und 1924 existierte
 The National Herald, eine Wochenzeitung in New York, die sich vor allem an die griechisch-amerikanische Community richtet
 Boston Herald, Tageszeitung für Boston, Massachusetts und Umgebung; 1846 gegründet
 The Aviation Herald, englischsprachige Website, die Sicherheitsereignisse aus dem Bereich der kommerziellen Luftfahrt publiziert
 The Miami Herald, überregionale Tageszeitung, die in Miami (Florida) erscheint
 Buenos Aires Herald, englischsprachige Tageszeitung, die in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires erscheint
 Daily Herald, Vorläufer der britischen Zeitung The Sun
 Daily Herald (Arlington Heights), eine ehemalige US-amerikanische Zeitung

 The Herald Sun, Tageszeitung mit der größten Verbreitung in Australien
 The Sydney Morning Herald, eine der führenden australischen Tageszeitungen
 The New Zealand Herald, auflagenstärkste Tageszeitung in Neuseeland
 Taranaki Herald, eine der am längsten kontinuierlich herausgegebenen Zeitschriften Neuseelands
 Deccan Herald, größte englischsprachige indische Tageszeitung im Bundesstaat Karnataka
 El Nuevo Herald, spanischsprachige Tageszeitung in den Vereinigten Staaten, die in Miami, Florida erscheint
 Saskatchewan Herald, 1878 von Patrick Gammie Laurie in Battleford, Kanada gegründet; erste Zeitung in der heutigen kanadischen Provinz Saskatchewan

 Siehe auch:
 Herold